Centraal-Amerikaanse en Caraïbische Atletiek Associatie (Spaanstalige afkorting), Amerikaanse atletiekorganisatie
 Comité contre le Colonialisme et L’Apartheid, Belgische organisatie in Brussel en Wallonië. 
 Classic Car Club of America, Amerikaanse oldtimer-organisatie sinds 1952
 Canyon Creek Christian Academy, private school in Richardson, Texas